Let's Get Married – film del 1926 diretto da Gregory La Cava
 Let's Get Married – film del 1937 diretto da Alfred E. Green
 Let's Get Married – film del 1960 diretto da Peter Graham Scott
 Let's Get Married! – cortometraggio del 2008 diretto da Stephan Hillerbrand